Ange ou Démon peut désigner :

Cinéma/Télévision
Ange ou démon (The Shrike) film américain de José Ferrer sorti en 1955 ;
Ange ou Démon (Un piede in paradiso en italien), film italo-américain d'Enzo Barboni sorti en 1991 ;
 Ange ou Démon, série télévisée espagnole diffusée en 2011.

Musique
Ange ou Démon, album de Keen'v sorti en 2013.

Divers
Ange ou Démon, parfum de Givenchy sorti en 2006.
Ange ou Démon, jeu de grattage de la Française des jeux lancé en 2009.

Voir aussi